Kontula est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Anna Kontula (née en 1977), sociologue finlandaise
 (né en 1951), sociologue et sexologue finlandais
 (1930-1987), boxeur finlandais

Toponyme

Kontula, quartier d'Helsinki
Kontula (métro d'Helsinki)

Homonymie de patronyme